Запрудская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Запрудская волость (Воронежский уезд) — в составе Воронежской губернии (Воронежский уезд)
 Запрудская волость (Жиздринский уезд) — в составе Калужской губернии (Жиздринский уезд)